Notker I di San Gallo (Notkero il balbuziente, 840-912) – abate, poeta e compositore tedesco in lingua latina
 Notker II di San Gallo (930-1008) – abate benedettino di San Gallo e vescovo di Liegi
 Notker III di San Gallo (950-1022) – abate e scrittore tedesco